Kateřina Lojdová může být:

 Kateřina Lojdová (1961) – bývalá česká herečka a politička
 Kateřina Lojdová (1977) – česká herečka, manželka herce a režiséra Ondřeje Sokola